Ting-jüan (pchin-jinem Dingyuan) může být:
 Ting-jüan (okres) () – okres v provincii An-chuej
 Ting-jüan (vládce) () – jeden z provinčních vládců za dynastie Chan
 Třída Ting-jüan – třída dvou čínských věžových lodí postavených v Německu
 Ting-jüan (1881) () – věžová loď z doby první čínsko-japonské války